A103 – elicottero dell'Agusta
 A103 – autostrada tedesca
 A-103 – missione della NASA del 1965